Zion est le douzième album du producteur d'electronic dance music norvégien Aleksander Vinter, et son dixième sous le nom de Savant.

Liste des pistes

Références 

Album musical sorti en 2014
Album de Savant